Константиновка () — село в Знаменском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 265 человек. Почтовый индекс — 27444. Телефонный код — 5233. Занимает площадь 0,711 км². Код КОАТУУ — 3522286302.

Местный совет 
27444, Кировоградская обл., Знаменский р-н, с. Субботцы, ул. Центральная, 24

Ссылки 
 Константиновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Знаменского района (Кировоградская область)